Составы команд-участниц чемпионата Южной Америки по футболу 1926 года.

Уругвай

Аргентина

Чили

Парагвай

Боливия 

1926